Iván José Velásquez Wilches (Cartagena, 27 de agosto de 1976) é um futebolista colombiano que atua como atacante. Atualmente está no Independiente Medellín da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia